Alain Cognard (né en 1945), sociologue canadien
 André Cognard (né en 1954), maître d'Aikido
 Pascal Cognard (né en 1960), pêcheur à la ligne triple champion du monde

Fiction 
 Cognard : dans l'univers de fiction Harry Potter, le nom d'un type de balle dans le jeu de Quidditch